

Persone 
 Alfredo Mazzone – drammaturgo e regista italiano
 Antonietta Mazzone (suor Cecilia della Trinità) –  religiosa italiana. 
 Antonio Mazzone – politico italiano
 Carlo Mazzone – ex allenatore di calcio italiano
 Daniele Mazzone – pallavolista italiano
 Federica Mazzone – ex cestista italiana
 Luca Mazzone – nuotatore e paraciclista italiano
 Pietro Mazzone – cantante e chitarrista italiano
 Tiziano Mazzone – pallavolista italiano

Altro 
 Mazzone – nome di pesce usato in Campania per la specie Gobius paganellus
 Palazzo Mazzone – palazzo in stile neo-moresco, in via Umberto I 83 (A), a Catania. 
 Villa Mazzone (hotel Mazzone, ex Grand Hotel Concordia) – edificio storico di Caltanissetta.

Pagine correlate 
Mazzoni